Николай Леонтьевич Батранец (1872 — после 1930) — герой Первой мировой войны, кавалер ордена Святого Георгия 4-й ст.

Биография 
Православный.

Образование получил во Владимирском Киевском кадетском корпусе. В службу вступил 1 сентября 1889 года. Окончил 1-е военное Павловское училище (1891). Выпущен в 10-ю артиллерийскую бригаду. Подпоручик (ст. 05.08.1891). Поручик (ст. 10.08.1894). Штабс-капитан (ст. 19.07.1898).

Окончил Академию Генерального штаба (1902; по 1-му разряду).

Капитан (ст. 28.05.1902). Лагерный сбор отбывал в Варшавском военном округе. Цензовое командование ротой отбывал в 205-м Измаильском резервном батальоне (01.11.1902-01.05.1904). Старший адъютант штаба 69-й пехотной дивизии (03.09.1904-08.10.1905). Помощник старшего адъютанта штаба Одесского военного округа (08.10.1905-27.06.1906). Подполковник (ст. 02.04.1906). Штаб-офицер для поручений при штабе 1-го Туркестанского армейского корпуса (27.06.1906-02.12.1911). Полковник (ст. 18.04.1910).

Первая мировая война 
Штаб-офицер для поручений при штабе 19-го армейского корпуса (02.12.1911-09.02.1914). Начальник штаба 35-й пехотной дивизии (с 09.02.1914). Командир 137-го пехотного Нежинского полка. Награждён Георгиевским оружием (ВП 10.11.1915). С 22.12.1915 командир 43-го пехотного Охотского полка. Полк в составе 11-го армейского корпуса 3-й русской армии участвовал в наступательной операции «Брусиловский прорыв». Был ранен 2 августа 1916 года . Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени за подвиг: форсирование р. Прут и взятие укрепленной позиции вблизи с. Стрелецкий кут(ВП 17.10.1916).
 В 11-й пехотной дивизии полковник Батранец с Охотским полком кинулся на два венгерских полка, разметал их и взял одним ударом 100 офицеров и 3800 нижних чинов в плен. .
Генерал-майор (пр. 20.10.1916; ст. 17.06.1916). Состоял в резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 25.10.1916). Начальник штаба 26-го армейского корпуса (12.05.-28.08.1917). Командующий 4-й стрелковой дивизией (с 28.08.1917). В декабре 1917 года — командир «украинизированной» части.

Гражданская война 
В Добровольческой армии и ВСЮР; с 13.11.1918 в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 22.01.1919 — в резерве чинов при штабе войск Юго-Западного края (Одесса), с 12.02.1919 в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. В Русской Армии в отделе дежурного генерала штаба Главнокомандующего до эвакуации Крыма. Эвакуирован в Катарро (Югославия) на корабле «Истерн-Виктор».

Умер после 1930.

Семья 
 Дочь : Татьяна Николаевна Батранец, 1902 г.р. — певица. 12 декабря 1943 г. газета «Русское дело» сообщала, что 2 января 1944 г. в театре Русского дома Союз русских женщин (г. Белград) устраивает концерт Татьяны Николаевны Батранец при участии Лидии Казамаровой, К. Диевского, С. Лысенко. У рояля Н. М. Васильев. В программе — русская вокальная музыка
 Сестра : Лорченкова Лидия Леонтьевна, урожденная Батранец, 1874 г.р., скончалась в 1948 году, похоронена в г. Сходня, Московской области. Её супруг Лорченков Иван Игнатьевич, податный инспектор Рижско- Венденскаго участка Лифлядской губернии, проживал в г. Седльце. Лорченкова Л. Л. имела сына Лорченкова Льва Ивановича 1890 г.р. и дочь Лорченкову Зинаиду Ивановну 1893 г.р. Лорченков Лев Иванович — командир 2 -го эскадрона 13 -го Уланского Владимирского полка, участник Брусиловского прорыва, командир конной разведки.

Награды 
 Награждён орденами ордена Св. Станислава 3-й степени (1896); Св. Анны 3-й степени (1906); Св. Станислава 2-й степени (1910); Св. Анны 2-й степени (1913); Св. Владимира 3-й степени с мечами (1915); Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1915); мечи к ордену Св. Анны 2-й степени (1915); мечи к ордену Св. Станислава 2-й степени (1915), орденом Св. Георгия 4-й степени, а также Георгиевским оружием (1915).

Примечания

Литература 
 А. И. Григоров — Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914—1918 годов. Послужной список.

Ссылки 
 Батранец Николай Леонтьевич
 Батранец Николай Леонтьевич

Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Умершие в XX веке